

Pessoas
Michael Penn
William Penn
Arthur Penn
Penn Badgley
Kal Penn
Leo Penn
Robin Wright Penn
Sean Penn
Chris Penn

Localidades
Penn (Pensilvânia)

Outros
Penn & Teller
Penn Hills
Port Penn (Delaware)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos